Passer steht für:
 Passer (Druck), Übereinanderpassen der einzelnen Farben beim Mehrfarbendruck
 Passer (Fluss), Fluss in Südtirol
 Passer (Gattung), Gattung der Sperlingsvögel
 Passermarke, optische Referenzpunkte auf elektrischen Leiterplatten

Passer ist der Familienname folgender Personen:
 Arent Passer (um 1560–1637), niederländisch-estnischer Bildhauer
 Dirch Passer (1926–1980), dänischer Schauspieler und Komiker
 Ivan Passer (1933–2020), tschechischer Regisseur und Drehbuchautor
 Susanne Riess-Passer (* 1961), österreichische Politikerin

        
Siehe auch:
 Passen